Aristóteles es un nombre propio de origen griego. Alude preferentemente a Aristóteles, filósofo griego. Otros personajes con idéntica denominación:

 Aristóteles, político ateniense.
 Aristóteles Fioravanti, arquitecto e ingeniero italiano de la época del Renacimiento.
 Aristóteles Onassis, magnate griego.
 Aristóteles Picho, actor, director, escritor y profesor de teatro peruano.

Eponimia 
 Universidad Aristóteles de Salónica
 Plaza de Aristóteles
 Aristóteles (cráter)